Abalakin steht für:
 Wiktor Kusmitsch Abalakin (1930–2018), russisch-sowjetischer Astronom
 (2722) Abalakin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.